

Льнозавода — селище, Грязовецький район, Вологодська область
 Льнозавода — селище, Судогодський район, Владимирська область